Arúmbaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Arúmbaro, Charo, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Arúmbaro, Tocumbo, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar